En Pologne, Poniatówek peut désigner  :

 Poniatówek, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Poniatówek, un village de la voïvodie de Łódź.